Wandtke ist der Familienname folgender Personen:

 Artur-Axel Wandtke (* 1943), emerit. Professor für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Humboldt-Universität zu Berlin
 Axel Wandtke (* 1959), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Theaterregisseur
 Hanne Wandtke (* 1939), deutsche Tänzerin und Choreografin
 Igor Wandtke (* 1990), deutscher Judoka

Siehe auch:
 Wandke
 Wanke